Eugene "Gene" Kelly (1912-1996) – ballerino, attore e regista statunitense
 Eugene Kelly (1965) – musicista scozzese